Michel Chapuis (1930-2017), organiste concertiste, improvisateur et professeur français.
Michel Chapuis (1941-), céiste français